Lady Be Good steht für:

 Lady Be Good (Film), oscarnominierter Film von Arthur Freed (1941)
 ein gleichnamiges Flugzeug der amerikanischen Luftwaffe, das 1943 ohne Überlebende abstürzte

Lady, Be Good steht für:
 Lady, Be Good, Musical von George Gershwin